

Patronyme

 Julio Grondona (1931-2014), président de la Fédération d'Argentine de football et vice-président de la FIFA,
 Mariano Grondona (1932-), journaliste argentin,
 Stefano Grondona (1958-), guitariste italien.

Toponyme

 Grondona est aussi le nom d'une commune de la province d'Alexandrie dans le Piémont en Italie.

Bâtiment 
 La casa Grondona, bâtiment de la ville de Milan (Italie).